Jules Lapierre (ur. 2 stycznia 1996 w Grenoble) – francuski biegacz narciarski, zawodnik klubu Ski Nordique chartrousin.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej zawodnik pojawił się 29 listopada 2012 roku, podczas zawodów juniorskich we francuskiej miejscowości Montgenèvre, gdzie zajął 6. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 3 grudnia 2017 roku w Lillehammer, na dystansie 30 km w biegu łączonym, gdzie uplasował się na 25. pozycji. Zdobył tym samym pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w etapach zawodów indywidualnych PŚ chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Grenoble
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996